Sezon 2014/2015 była 77. edycją Ligue 1 – najwyższej klasy rozgrywkowej we Francji. Sezon rozpoczął się 8 sierpnia 2014 roku meczem  z , a zakończył się 23 maja 2015 roku. W rozgrywkach brało udział 20 zespołów, grając systemem kołowym.

Pierwszą bramkę tego sezonu strzelił zawodnik , Zlatan Ibrahimović w 7 minucie meczu z .

Tytuł z zeszłego sezonu obronił zespół Paris SG.

Drużyny

Uczestniczące drużyny

Trenerzy, kapitanowie i sponsorzy

Zmiany trenerów

Tabela ligowa 

||rowspan=11|

Miejsca po danych kolejkach

Lider kolejka po kolejce

Wyniki

Stadiony 

Uwagi
 RC Lens z powodu remontu Stade Félix-Bollaert na EURO 2016, mecze domowe w sezonie 2014/15 rozgrywa poza swoim stadionem.

Statystyki

Bramki, kartki

Najlepsi strzelcy 

Ostatnia aktualizacja: 23 maja 2015. 
Źródło: Strona LFP (strzelcy)

Hat tricki

Najlepsi asystenci 

Ostatnia aktualizacja: 23 maja 2015.
Źródło: Strona LFP

Europejskie puchary 
Wyniki osiągnięte w sezonie 2013/2014 sprawiły, że w sezonie 2014/2015 w rozgrywkach UEFA wystąpi 6 francuskich klubów.  i  w fazie grupowej Ligi Mistrzów, a  w III fazie kwalifikacyjnej do tych rozgrywek w tzw. „ścieżce niemistrzowskiej”. W Lidze Europy uczestniczyły:  (od fazy grupowej),  (od rundy play-off kwalifikacji) i  (od III rundy kwalifikacyjnej).

Paris Saint-Germain ( 80.300)

Faza grupowa Ligi Mistrzów

Grupa F

 

 1/8 finału Ligi Mistrzów 

 Ćwierćfinał Ligi Mistrzów 

AS Monaco ( 11.300)

Faza grupowa Ligi Mistrzów

Grupa C

 1/8 finału Ligi Mistrzów

 Ćwierćfinał Ligi Mistrzów 
Lille OSC ( 45.300)

III runda kwalifikacyjna Ligi Mistrzów

runda play-off Ligi Mistrzów

Faza grupowa Ligi Europy

Grupa H
EA Guingamp ( 12.800)

Faza grupowa Ligi Europy

Grupa K

 1/16 finału Ligi Europy 

AS Saint-Étienne ( 12.800)

runda play-off Ligi Europy

Faza grupowa Ligi Europy

Grupa F

Olympique Lyon ( 97.300)

III runda kwalifikacji Ligi Europy

runda play-off Ligi Europy

Zobacz też 
Puchar Ligi Francuskiej (2014/2015)

Linki zewnętrzne

Przypisy 

2014 w piłce nożnej
2015 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Francji
2014 we Francji
2015 we Francji